Victor Clérice (1823-1876) père de :
 Justin Clérice (1863-1908) : compositeur français ; 
 Charles Clérice (1865-1912) : lithographe, graveur et illustrateur français, frère du précédent, père de : 
 Victor Clérice (1880-19..) : peintre, dessinateur et affichiste français, fils du précédent, père de : 
 Daniel Clérice (1912-1990) : acteur français, fils du précédent.

Voir aussi 
 Clérice Frères